Vieux-Fort kan syfta på följande platser:

Guadeloupe 

 Vieux-Fort, Guadeloupe, kommun,

Saint Lucia 

 Vieux-Fort (kvarter), 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Saint Luciaförgreningar